Valérie Thomas peut désigner :
 Valérie Thomas, femme politique française ;
 Valérie Thomas, conservatrice du musée de l'école de Nancy.